Робер Етьєн, (, також Robert Etienne чи латинізована форма: Robertus Stephanus, * 1499 або 1503, Париж; † 7 вересня 1559, Женева) — французький друкар, видавець і лексикограф.

Біографія 
Другий син відомого друкаря Анрі Етьєна старшого. 1526 року, Після смерті батька кілька років працював з друкарем Сімоном де Коліном. Згодом став завідувати батьковою друкарнею. У березні 1527 року опублікував у своїй друкарні першу книжку, це було видання Цицерона. Випустив чотири видання Нового Заповіту (1546, 1549, 1550 та 1551). У цих виданнях Етьєн використовував текст Еразма Ротердамського, порівнявши його з текстом, виданим в Алкала, і 15 рукописами.

1556 року прийняв громадянство міста Женеви. Помер 7 вересня 1559 року в Женеві.
 
Вища школа друкарського мистецтва й промисловості () в Парижі носить ім'я Робера Етьєна.

Видання Етьєна 

 Estienne, Robert: La maniere de tourner en langue françoise les verbes actifs, passifs, gerondifs, supins et participes, aussi les verbes impersonnels. (Paris) 1526.

 Estienne, Robert (Hrsg.): Biblia. (Paris) 1528.

 Estienne, Robert: Dictionarium seu Latinae linguae Thesaurus. (Paris) 1531.

 Estienne, Robert: Dictionarium Latinogallicum (Paris) 1538.

 Estienne, Robert: Dictionaire Francoislatin. Contenant les motz & manieres de parler Francois, tournez en Latin. (Paris)1539/ ersch. 1540.

 Estienne, Robert: Dictionarium propriorum nominum virorum, mulierum, populorum, idolorum, urbium, fluviorum, montium, caeterorumque locorum quae passim in libris prophanis leguntur. (Paris) 1541.

 Estienne, Robert: Dictionariolum puerorum. (Paris) 1542.

 Estienne, Robert: Les mots francois. (Paris) 1544.

 Estienne, Robert: Novum Testamentum. (Женева) 1551.

 Estienne, Robert: Ad Censvras Theologorum Parisiensium, quibus Biblia à Roberto Stephano typographo Regio excusa calumniosè notarunt eiusdem Roberti Stephani responsio. (Женева) 1552.

 Estienne, Robert: Le Nouveau Testament : C'est a dire, La Nouvelle alliance de nostre Seigneur Jesus Christ, Tant en Latin qu'en François: les deux traduictes du Grecs, respondantes l'une à l'autre, verset à verset, notez par nombres. (Женева) 1552.

 Estienne, Robert: La Bible, Qui est toute la Saincte Escripture contenant le Vieil et Nouuveau Testament ou Alliance.. (Женева) 1553.

 Estienne, Robert (вид.): Biblia utriusque Testamenti. Oliva Rob. Stephani (Женева) 1557.

 Estienne, Robert: Traicte de la grammaire francoise. (можливо Женева) 1557.

Примітки

Література 
 Armstrong, Elizabeth: Robert Estienne, Royal Printer. An historical study of the elder Stephanus. University Press (Cambridge) 1954.

 Aulotte, Robert: Précis de Littérature Française du XVième siècle. Presses Universitaires de France (Paris) 1991.

 Benoit, Jean-Paul: Robert Estienne. Imprimeur du Roi. Imprimeur et éd. de la Bible. Editions Oberlin (Straßburg) 1968. Reihe: Aventuriers pour Dieu.

 Frank-Rutger Hausmann: Französische Renaissance. J.B. Metzler (Stuttgart, Weimar) 1997.

 Klare, Johannes: Französische Sprachgeschichte. Ernst Klett Verlag (Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig) 1998.

 Leonhard, Joachim-Felix (Hrsg.): Medienwissenschaft. Ein Handbuch zur Entwicklung der Medien und Kommunikationsformen. De Gruyter (Berlin ; New York) 1999. Band 1.

 Lindemann, Margarete: Die französischen Wörterbücher von den Anfängen bis 1600. Entstehung und typologische Beschreibung. Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG (Tübingen) 1994.

 Lindemann, Margarete: Robert Estienne. Dictionarium (1531) und die Entwicklung der Lexikographie. In: Leonhard, Joachim-Felix (Hrsg.): Medienwissenschaft. Ein Handbuch zur Entwicklung der Medien und Kommunikationsformen. De Gruyter (Berlin ; New York) 1999. Band 1, S. 710–725.

 Martin, Henri-Jean: Le temps de Robert Estienne. In: Histoire de l'édition française, Bd. 1. Cercle de la Librairie (Paris) 1982. S. 230–235.

 Renouard, Antoine Augustin: Annales de l'imprimerie des Estienne ou Histoire de la famille des Estienne et de ses éditions. 2. Auflage. Renouard (Paris) 1843.

 Schreiber, Fred: The Estiennes. An annotated catalogue of 300 highlights of their various presses. E. K. Schreiber (New York) 1982.

 Starnes, DeWitt Talmage: Robert Estienne's influence of lexicography.
Univ. of Texas Press (Austin)1963.

 Widmann, Hans: Der Drucker-Verleger Henri II Estienne. Gutenberg-Ges. (Mainz) 1970.

Посилання 

 Оцифровані видання Робера Етьєна на сайті Віртуальної гуманістичної бібліотеки
 Робер Етьєн на сайті віртуального музею протестантизму.

Друкарі
Французькі лексикографи
Французькі видавці
Померли 7 вересня
Померли 1559
Уродженці Парижа
Померли в Женеві
Гугеноти